Aladefa ist der Familienname folgender Personen:
 Kehinde Aladefa (* 1974), nigerianischer Leichtathlet
 Taiwo Aladefa (* 1971), nigerianische Leichtathletin